The Voice Kids (Brasil)
The Voice Kids (França)
The Voice Kids (Portugal)

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão